Savcenko este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Aliona Savcenko (n. 1984), patinatoare germană de origine ucraineană
 Ivan Savcenko (1908-2001), general sovietic de securitate
 Serhii Savcenko (n. 1949), artist ucrainean